Графская война:

 Графская распря — междоусобная война за престол Дании в 1534—1536 годах
 Тюрингенская графская война — :de:Thüringer Grafenkrieg (1342—1346)